Ву́лиця Мико́ли Лукаша́ (також ву́лиця Лука́ша) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Миколи Лукаша — вулиця в місті Києві.
 Вулиця Лукаша — вулиця в місті Львові.
 Вулиця Миколи Лукаша — вулиця в місті Сумах.

Вулиці, названі на честь людей